

Саяк — селище, Балхаська міська адміністрація, Карагандинська область

Саяк — муніципалітет, регіон Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Саяк — муніципалітет, регіон Південь-Піренеї, департамент Лот